Генрих Кёбнер (; 1838—1904) — немецкий ; врач-дерматолог, профессор университета в Бреслау, доктор медицины. Член Леопольдины. Отец юриста .

Биография

Генрих Кёбнер родился 2 декабря в 1838 года в городе Бреслау. Учился сперва в университете родного города, затем в  столичном университете.
 

В 1859 году Кёбнер получил степень доктора медицины за диссертацию «Physiologisch-chemische Untersuchungen über Kobrzuckerverdauung». 

В 1861 году, после продолжительных занятий в Вене и Париже, он опубликовал следующие научные труды: «Pathologisch-histologische Untersuchung eines Falles von Lepra» и «Studien über Schankervirus» («Mémoires de la societé de Biologie» и «Deutsche Klinik»); далее «Ueber Sycosis und ihre Beziehungen zur Mvcosis tonsurans» («Virchows Archiv», 1861). Широко поставленные опыты Кёбнер по прививке сифилиса животных были описаны им в статье «Zur Frage der Uebertragbarkeit der Syphilis auf Thiere» («Wiener medicinische Wochenschrift», 1863). 

В 1861 году Генрих Кёбнер основал первую поликлинику для кожных болезней и сифилиса; практика в которой послужила материалом для следующих работ: «Uebertragungen aller pflanzlichen Parasiten der Haut»; «Heilungsmethoden derselben»; «Künstliche Erzeugung von Psoriasis als Grundlage ihrer Aetiologie» и других. 

В 1869 году был приглашён приват-доцентом кожных болезней в Бреславле и уже в 1872 году стал профессор там же.

В 1876 году был утвержден директором основанной им Университетской клиники кожных и венерических болезней. 

В 1884 году Генрих Кёбнер основал в Берлине поликлинику, где читал профильные курсы для врачей; среди его многочисленных учеников, был, в частности, Макс Йозеф.

Генрих Кёбнер умер 3 сентября 1904 года в городе Берлине.

Его имя носят реакция и феномен.

Примечания

Литература 
 N. Kuner, W. Hartschuh. B. Khan-Durani. «Heinrich Köbner und "der isomorphe Reizeffekt"». In: Hautarzt 2003, 54:274–278 PMID 12634998, .
 Renate Wagner: Köbner, Heinrich. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.). Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 770.

Ссылки 
 Köbner, Heinrich In: Julius Pagel: Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin, Wien 1901, Sp. 881–883.

Дерматологи Германии
Доктора медицины
Члены Леопольдины